Berenbaum est un patronyme porté notamment par :

 May Berenbaum (1953-), entomologiste américaine ;
 Michael Berenbaum (1945-), chercheur, professeur, rabbin, écrivain et cinéaste américain ;
 Shmuel Berenbaum (1920-2008), rabbin américain.